Ba Alawi, tribu de l'Hadramaut
 Xeicat d'Alawi, entitat del Protectorat Occidental d'Aden i de la Federació d'Aràbia del Sud